Cayón puede referirse a:

 Club Deportivo Cayón, un club de fútbol del municipio de Santa María de Cayón.
 Cayon, localidad de San Cristóbal y Nieves.
 Cayón (Laracha), parroquia y villa española del municipio de Laracha en la provincia de La Coruña, Galicia.
Cayón (Mañón), lugar español de la parroquia y municipio de Mañón, provincia de La Coruña, Galicia.
Santa María de Cayón, municipio español de Cantabria y Villa Capital del mismo municipio.